Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 1 — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 18 по 22 июня 2011 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. Победителем стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Джо Перри со счётом 4:0.

В турнире приняли участие 206 игроков, из них 93 профессионала.

Результаты

Предварительные раунды

Первый раунд

Второй раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 145 Курт Мэфлин
 138 Пассакорн Суваннават
 132, 124, 120, 115, 108, 107, 104, 101 Ронни О'Салливан
 132, 104 Дечават Пумчжаенг
 128 Грэм Дотт
 127, 106 Сяо Годун
 125 Доминик Дэйл
 124 Гарет Грин
 122 Эльфи Бёрден
 120, 113, 111, 110 Джо Перри
 120, 104 Саймон Бедфорд
 119 Марк Селби
 117, 106, 103 Майкл Холт
 117 Стивен Магуайр
 116 Стивен Ли
 115 Стюарт Бинэм

 115 Кен Доэрти
 112 Марк Джойс
 108, 105 Джек Лисовски
 108 Маркус Кэмпбелл
 107 Дэвид Гилберт
 106 Цао Юйпэн
 105 Джо Джогия
 105 Эден Шарав
 104 Энди Хикс
 104 Том Форд
 103 Дэвид Моррис
 102 Кирен Уилсон
 102 Мартин Гоулд
 101, 101 Джейми Джонс
 100 Бьёрн Ханевеер
 100 Роберт Милкинс

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 1-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере